French Open 2016 – gra pojedyncza mężczyzn na wózkach – zawody singlowe mężczyzn na wózkach, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 2–4 czerwca na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy francuskiego Paryża.

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Pula nagród

Bibliografia 
 

French Open 2016
French Open – gra pojedyncza mężczyzn na wózkach